Соревнования в спринте на 10 км среди мужчин на чемпионате мира 2021 по биатлону в словенской Поклюке прошли 12 февраля. Старт дан в 14:30 по местному времени.

В заявочный протокол было внесено 104 спортсмена из 35 стран мира. Максимальная квота — 4 спортсмена от национальной федерации. Так как российский спортсмен в 2020 году стал чемпионом мира в этой дисциплине, то команда Союза биатлонистов России была представлена пятью биатлонистами. 

29-летний Александр Логинов, представляющий команду Союза биатлонистов России, защищал титул чемпиона мира, который он завоевал в 2020 году в Италии. В итоге Логинов занял только 26-е место. 

Чемпион миром впервые в карьере стал шведский спортсмен Мартин Понсилуома. Как и и год назад серебряную и бронзовую медаль завоевали биатлонисты из Франции, на сей раз это Симон Детьё и Эмильен Жаклен. Первые девять мест заняли биатлонисты Швеции, Норвегии и Франции. При этом норвежцы остались без медалей в спринте на втором чемпионате мира подряд, а до этого выигрывали как минимум одну медаль в этой дисциплине на 16 чемпионатах мира подряд.

Медалисты

Результаты

Ссылки 
 Официальный сайт. Программа
 Стартовый лист
 Итоговый протокол
Чемпионат мира по биатлону 2021